Арнольдо Дзокки (или Цоки) () (в некоторых источниках употребляется имя Арнальдо), известный итальянский скульптор, родился в 1862 г. во Флоренции. Эмилио Дзокки, отец Арнольдо Дзокки, преподавал уроки скульптуры для своего сына во Флоренции. Арнольдо Дзокки умер в 1940 г. в Риме.

Скульптурные работы 
 Статуя Христофора Колумба в Буэнос-Айресе
 Статуя Гарибальди в Болонье
 Статуя Святого Франциска Ассизского в Каире
 Статуя Александра III в Санкт-Петербурге
 Памятник Царю-освободителю в Софии
 Памятник Свободы в Русе
 Памятник павшим за Свободу в Дряновском монастыре

Галерея

Ссылки 
 Памятники
 Фото памятника Царю-Освободителю в 1912 году
 Фото памятника Царю-Освободителю в 2001 году

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Италии XX века